Пигоцци () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (род. 1952) — французский коллекционер.
 Пигоцци, Лучано (1927—2008) — итальянский киноактер.
  (1898—1964) — итальянский автопроизводитель.